Miejscowości w USA:
 Springvale – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie York
 Springvale – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
 Springvale – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
Gminy w USA:
 Springvale (ang. Springvale Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Emmet
 Springvale (ang. Springvale Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Isanti
 Springvale (ang. Springvale Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Springvale (ang. Springvale Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
 Springvale (ang. Springvale Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac